

Bevande 
 Tequila – distillato originario del Messico, elaborato dalla distillazione dell'agave blu

Cinema 
 Tequila! (Uno, dos, tres... dispara otra vez) –  film del 1973, diretto da Tulio Demicheli

Geografia 
 Tequila – città messicana dello stato di Jalisco
 Tequila – città messicana dello stato di Veracruz

Musica 
 Tequila – gruppo musicale rock spagnolo
 Tequila – brano di The Champs del 1958
 Tequila – album di Wes Montgomery del 1966
 Tequila – album di Brand New Sin del 2006
 Tequila – singolo di Jax Jones, Martin Solveig e Raye del 2020

Persone 
 TeQuila (1985) – cantante namibiana
 Tila Tequila (1981) – modella e personaggio televisivo statunitense

Personaggi immaginari 
 Tequila – personaggio dell'anime e manga Detective Conan
 Tequila – personaggio delle serie televisive Tequila e Bonetti e Tequila & Bonetti

Sport 
 Tequila Boom Boom – squadra di frisbee femminile riminese

Trasporti 
 Tequila Express – treno regionale per turisti nello stato messicano di Jalisco

Pagine correlate 
 Tequila Sunrise (disambigua)